Stanojevic oder Stanojević ist der Familienname folgender Personen:

 Caslav V. Stanojevic (* 1928), Mathematiker
 Jovo Stanojević (* 1977), serbischer Basketballspieler
 Stanoje Stanojević (1874–1937), Historiker